Maurice de Broglie (1766-1821) est prélat français, évêque de Gand (Belgique).
 Maurice de Broglie (1875-1960) est un physicien français.